Prima facie (terme dérivé du latin ) est une expression latine signifiant « de prime abord » ou « au premier regard ». La traduction littérale est « à la première face ».

Elle peut désigner :
 Prima facie, en droit, une preuve qui suffit à prouver une proposition ou un fait précis dans les pays soumis à la common law ;
 Prima facie, dans la philosophie morale de William David Ross, l’idée selon laquelle il existe des devoirs moraux prima facie évidents en soi plutôt que des obligations morales absolues ;
 Prima facie, pièce de théâtre de Suzie Miller.